Op het toernooi van Wimbledon in 2017 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van vrijdag 7 tot en met zondag 16 juli 2017.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis en Jamie Murray won het toernooi. In de finale versloegen zij de ongeplaatste titelverdedigers Heather Watson en Henri Kontinen in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Zwitserse Hingis had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Schot Murray een.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Philipp Petzschner uit Duitsland – zij bereikten de tweede ronde.

De Nederlander Jean-Julien Rojer en Chan Hao-ching uit Taiwan waren het achtste reekshoofd – na een vrijstelling voor de eerste ronde verloren zij hun openingspartij (tweede ronde). Het Nederlandse koppel Demi Schuurs en Wesley Koolhof strandde in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2017